Sidydrassus är ett släkte av spindlar. Sidydrassus ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Sidydrassus